Сарасота има више значења:
 Сарасота
 Округ Сарасота (Флорида)